Chiesa dei Santi Maria e Zenone a Corona (GO)
Chiesa dei Santi Maria e Zenone a Borso del Grappa (TV)
Chiesa dei Santi Maria e Zenone a Zugliano (VI)